Boniewo (gemeente)
 Boniewo (Koejavië-Pommeren)
 Boniewo (Lublin)